Каньшин — русская фамилия. Известные носители:

 Каньшин, Виктор Модестович (1886—1931) — участник Белого движения на Юге России, командир бронепоездов, полковник. 
 Каньшин, Иван Иванович (1924—1981) — машинист экскаватора, Герой Социалистического Труда.